Оскар Феррейра (, род. 22 марта 1951) — парагвайский шахматист, мастер ФИДЕ.

Четырехкратный чемпион Парагвая (1973, 1974, 1978, 1980 гг.). Серебряный призер чемпионата Парагвая 2001 г.

В составе сборной Парагвая участник четырех шахматных олимпиад (1976, 1980, 2000, 2004 гг.), панамериканского командного чемпионата 1971 г.

Участник ряда международных турниров, проходивших в Латинской Америке.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии О. Феррейры в базе Chessgames
 Личная карточка О. Феррейры на сайте 365Chess

Шахматисты Парагвая
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам